Osoby o tym nazwisku:
 Abel (Popławski) – polski duchowny prawosławny, arcybiskup
 Antoni Popławski – rzymskokatolicki duchowny, ekonomista, pedagog, pisarz polityczny
 Jan Ludwik Popławski – polski publicysta, polityk
 Janusz Popławski – polski śpiewak operowy, operetkowy i filmowy
 Janusz Popławski – polski gitarzysta, kompozytor, aranżer, publicysta i wydawca
 Jerzy Popławski – polski pilot
 Krzysztof Popławski – rzymskokatolicki duchowny, teolog, filozof
 Mychajło Popławski – ukraiński piosenkarz, wykładowca akademicki i polityk
 Nikodem Popławski – polski fizyk
 Piotr Popławski – polski duchowny prawosławny
 Stanisław Popławski – polski i sowiecki wojskowy